CW steht als Abkürzung für:

 Air Marshall Islands, Fluggesellschaft nach dem IATA-Code
 Call-Waiting, vermittlungstechnisches Leistungsmerkmal, siehe Vermittlungstechnische Leistungsmerkmale (öffentliche Netze) #Anklopfen (CW)
 Chemical Weapon, vergleiche Chemische Waffe
 Chrysler CW, PKW-Modell aus den 1930er Jahren
 clockwise, englisch für: „im Uhrzeigersinn“
 CodeWarrior, integrierte Entwicklungsumgebung
 content warning (oder Content-Warnung), ein Hinweis auf folgende, möglicherweise verstörende Inhalte
 Continuous wave, Dauerstrich, bspw. bei Lasern oder Morsetelegrafie
 Cost-Weight, Bewertungsrelation im DRG-System zur Abrechnung medizinischer Leistungen in Krankenhäusern
 Critical Whiteness, Begriff aus der Diskussion um das Weißsein
 Curaçao, Landescode nach ISO 3166-1
 die postcode area Crewe (als Anfangsbuchstaben einer Postleitzahl aus dem Vereinigten Königreich)
 Cusanuswerk, katholisches Begabtenförderungswerk
 CW-Komplexe in der Mathematik
 Grand Theft Auto: Chinatown Wars, Videospiel
 The CW, US-amerikanischer Fernsehsender

CW als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Deutschland: Landkreis Calw
 Großbritannien: Bangor
 Irland: County Carlow/Ceatharlach
 Polen: kreisfreie Stadt Włocławek
 Schweden: Diplomatenkennzeichen für Peru

 rsp. cw bezeichnet:

 den Strömungswiderstandskoeffizienten bzw. -beiwert (- oder cw-Wert)

Abkürzung